«The Campfire Headphase» — альбом електронного дуету Boards of Canada, випущений у Європі 17 жовтня  2005 і в США 18 жовтня  2005. Дев'ята композиція з цього альбому, «Oscar See Through Red Eye», була випущена 5 вересня  2005 в онлайновому магазині Bleep.com. П'ята композиція, «Dayvan Cowboy», була випущена 4 жовтня  2005 в онлайновому магазині iTunes.

Список копмозіцій 

 Into The Rainbow Vein (0:44)
 Chromakey Dreamcoat (5:47)
 Satellite Anthem Icarus (6:08)
 Peacock Tail (5:24)
 Dayvan Cowboy (5:00)
 A Moment of Clarity (0:51)
 '84 Pontiac Dream (3:49)
 Sherbet Head (2:41)
 Oscar See Through Red Eye (5:08)
 Ataronchronon (1:14)
 Hey Saturday Sun (4:56)
 Constants are Changing (1:42)
 Slow This Bird Down (6:09)
 Tears from the Compound Eye (4:03)
 Farewell Fire (8:28)
 Macquarie Ridge (4:57) — (входить в японську версію альбому)

Альбоми Boards of Canada